Bicz Boży – przydomek huńskiego wodza Attyli
 Bicz Boży – polski film komediowy z 1966 roku